Beutelbach ist ein Gewässername:

 Beutelbach (Fils), rechter Zufluss der Fils nach Kuchen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Beutelbach (Hildrizhauser Würm), rechter Zufluss der Hildrizhauser Würm (zur Würm, zur Nagold) vor Hildrizhausen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Beutelbach (Inn), rechter Zufluss des Inns bei Frauns, Gemeinde Ried im Oberinntal, Bezirk Landeck, Tirol

Siehe auch:
 Beutelsbach
 Beutenbach